Cameron poate fi:

Denumiri geografice

 Statele Unite

 Cameron, Arizona
 Cameron, California
 Cameron, Illinois
 Cameron, Iowa
 Cameron, Louisiana
 Cameron, Montana
 Cameron, Missouri
 Cameron, New York
 Cameron, North Carolina
 Cameron, Ohio
 Cameron, Oklahoma
 Cameron, South Carolina
 Cameron, Texas
 Cameron, West Virginia
 Cameron County, Texas
</div>

Companii 
Cameron International Corporation, companie americană producătoare de echipament petrolier
CMS Cameron McKenna, companie internațională de avocatură de business

Persoane 
David Cameron
Cameron Diaz
James Cameron  (dezambiguizare)